

Geografia 
 Guana – isola delle Isole Vergini britanniche
 Guana – altro nome di Guiana, isola di Antigua e Barbuda

Altro 
 Guana – famiglia di etnie brasiliane (vedi anche storia dei Kinikinau)
 Roberto Guana – calciatore italiano

Pagine correlate 
Guyana (disambigua)